De voornaam Giel, een Nederlandse vorm van Michaël
Personen:
 Henri Giel, president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, later ABN AMRO
 Karel Giel, voormalig journalist
 Peter Giel, Nederlands militair officier
 Rob Giel, grondlegger van de psychiatrische epidemiologie in Nederland
 Willem Henri Frederik Giel, verongelukt vliegenier in Nederlands-Indië
 Willem Johannes Giel, KNIL-officier, invoerder van de klewang
 Giel Foubert, Vlaamse tiener die eind 2013 plannen had gemaakt om in India een opleiding tot monnik te volgen

Verband houdende met de diskjockey Giel Beelen: 
 Giel Beelen, een radio-dj bij Radio Veronica
 GIEL (radioprogramma), een radioprogramma van Giel Beelen op 3FM
 GIEL (televisieprogramma), een tv-programma van Giel Beelen